Aguilares puede referirse a:

 Aguilares, municipio de El Salvador;
 Aguilares, localidad de la Argentina;
 Aguilares, localidad de Estados Unidos.